Софија Кенин је освојила титулу. У финалу је савладала Гарбиње Мугурузу са 4:6, 6:2, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2020.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно